Симона Халеп була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участь.

Ірина-Камелія Бегу виграла титул, у фіналі перемігши Юлію Гергес з рахунком 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

BRD Bucharest Open, одиночний розряд
2017